Ereğli est le nom de plusieurs villes de Turquie :
 Ereğli ou Konya Ereğli (Ereğli de Konya), ville et district de la province de Konya appelée Héraclée Cybistre dans l'Antiquité.
 Ereğli ou Marmara Ereğli (Ereğli de la Mer de Marmara), ville et district de la province de Tekirdağ appelée Héraclée ou Périnthe dans l'Antiquité.
 Ereğli ou Karadeniz Ereğli (Ereğli de la Mer Noire), ville et district de la province de Zonguldak  appelée Héraclée du Pont dans l'Antiquité.
  ou Karamürsel Ereğli (Ereğli de Karamürsel), ville du district de Karamürsel dans la province de Kocaeli.